Marktplatz 6 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Marktplatz 6 (Bad Kissingen), denkmalgeschütztes Gebäude in Bad Kissingen
 Marktplatz 6 (Breuberg), denkmalgeschütztes ehemaliges Kreisamtsgebäude in Breuberg-Neustadt
 Verwaltungsgebäude Marktplatz 6 in Düsseldorf, denkmalgeschützter Gebäudekomplex  
 Marktplatz 6 (Erbach), denkmalgeschützte Mühle in Erbach
 Marktplatz 6 (Fürth), denkmalgeschütztes Giebelhaus in Fürth 
 Marktplatz 6 (Michelstadt), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Michelstadt
 Marktplatz 6 (Münnerstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Marktplatz 6 (Schiltach), denkmalgeschütztes altes Rathaus der Stadt Schiltach
 Marktplatz 6 (Uffenheim), denkmalgeschützter Komplex aus zwei Wohngebäuden in Uffenheim 
 Haus Marktplatz 6 (Weißenburg), Bayern

Siehe auch:
 Alter Markt 6
 Markt 6